IPSIA – ovvero Istituto professionale per l'industria e artigianato
 IPSIA – ovvero Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI